Prahm:
 (Jean) Louis (Francois Philipsen) Prahm
 Peter (Thal Philipsen) Prahm